Kindschen ist der Name dreier ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad bzw. in Litauen liegen:
 Kindschen (Dorf), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman
 Kindschen (Gut), ab 1928: Groß Kindschen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Iskra (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman
 Kindschen-Bartel, Kreis Memel, seit 1945: Kinčiai (Klaipėda), Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen